Chichibu se poate referi la:

 Municipiul Chichibu, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6991 Chichibu, un corp ceresc numit după municipiul Chichibu.